Това е списък на жените, които са били Римски императрици, т.е. съпруги на Римския император или на владетеля на Римската империя в имперския период (с начало около 27 пр.н.е.).

Императрици на Римската империя

Юлиево-Клавдиева династия (27 пр.н.е. – 68 г.)

Годината на четиримата императори и Флавиева династия (68 – 96)

Нерво-Антонинова династия (96 – 192)

Година на петимата императори и Династия на Северите (96 – 235)

Криза на третия век (235 – 284)

Тетрархия и Константинова династия (284 – 364)

Теодосиева династия (379 – 395)

Императрици на Западната Римска империя

Теодосиева династия (395 – 455)

Без династия (455 – 476)

Императрици на Източната Римска империя

Теодосиева династия (395 – 457)

Лъвска династия (457 – 518)

Юстиниянова династия (518 – 602)

Без династия (602 – 610)

Династия на Ираклионите (610 – 711)

Без династия (711 – 717) 
Няма

Исаврийска династия (717 – 802)

Phocid dynasty (802 – 813)

Без династия (813 – 820)

Аморионска династия (820 – 867)

Македонска династия (867 – 1056)

Династия на Комнините (1057 – 1059)

Династията Дука (1059 – 1081)

Династия на Комнините (1081 – 1185)

Династия на Ангелите (1185 – 1204)

Императрици на Източната Римска империя (в изгнание)

Императрици на Източната Римска империя (възстановена)

Династия на Палеолозите (възстановена в Константинопол, 1261 – 1453)

Бележки